Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert (Campionessa)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (quarti di finale)
 Carling Bassett-Seguso (quarti di finale)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)

 Catarina Lindqvist-Ryan (semifinali)
 Alycia Moulton (secondo turno)
 Michelle Torres (primo turno)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Steffi Graf (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1985